

Pessoas
Karen McDougal
James McDougal Hart

Localdiades
McDougal (Arkansas)

Desambiguação